Ženská dvouhra US Open 2007 probíhala na přelomu srpna a září 2007. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z kvalifikace se probojovalo šestnáct z nich.

Obhájkyní titulu byla turnajová dvojka Maria Šarapovová z Ruska, kterou ve třetím kole vyřadila Polka Agnieszka Radwańská.

Vítězkou se stala světová a turnajová jednička Justine Heninová z Belgie, která ve finále zdolala čtvrtou nasazenou Rusku Světlanu Kuzněcovovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Jednalo se o její druhý titul z newoyrského grandslamu, když navázala na triumf z roku 2003, a celkově sedmé a poslední vítězství na grandslamu. Cestou turnajem neztratila jediný set. Nejvíce her v jednom zápase ztratila v semifinále, kde jí deset gamů uzmula Venus Williamsová.

Nasazené hráčky

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Odkazy

Reference

Související články 
 US Open
 Seznam vítězek ženské dvouhry na US Open
 US Open 2007 - mužská dvouhra
 US Open 2007 - mužská čtyřhra
 US Open 2007 - ženská čtyřhra
 US Open 2007 - smíšená čtyřhra

Externí odkazy 
 Pavouk 

US Open 2007